La route départementale 315, ou RD 315, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Gréoux-les-Bains à Esparron-de-Verdon.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence

315